Název dryas může mimo jiné obsahovat:
 Dryádka
 Dryas iulia (motýl)
 Okáč ovsový (Minois dryas)
a mnoho dalších